У овом чланку се налазе резултати Розенборга у европским такмичењима.

Збирни резултати

Резултати по сезонама 

ФК Розенборг
Розенборг